

Toponyme 

 Cochinchine, nom historique de la partie la plus méridionale (au sud) du Viêt Nam.
 Plus spécifiquement, la Cochinchine française, colonie ayant existé de 1862 à 1949.

Danse 
 Cochinchine, danse traditionnelle française.